Formula Tasman sezona 1965 je bila četrto prvenstvo Formule Tasman, ki je potekalo med 7. januarjem in 6. marcem 1967.

Koledar dirk
Roza ozadje označuje neprvenstvene dirke

Rezultati

Dirkači
Točkovanje po sistemu 9-6-4-3-2-1.

1967 v športu
1967